O Campeonato Colombiano de Futebol de 2019 - Apertura , oficialmente "Liga Águila I" por motivos de patrocínio, (organizado pela Divisão Maior do Futebol Colombiano) foi a 89º edição do campeonato do futebol de Colômbia. Os clubes jogavam partidas de ida todos contra todos. Os oito melhores se classificavam para um octogonal de dois grupos de quatro. O campeão de cada um destes grupos vai a final. O campeão do Apertura era classificado para a Copa Libertadores da América de 2020, juntamente com o campeão do Finalización e o melhor colocado na soma dos dois torneios. Os quatro melhores na soma do Apertura e Finalización que não foram classificados para a Libertadores vão para a Copa Sul-Americana de 2020.

Participantes

Campeão

Campeonato Colombiano de Futebol
Desporto na Colômbia em 2019